Trzęsienie ziemi w Chile w 1868 r.
 Trzęsienie ziemi w Chile w 1960 r.
 Trzęsienie ziemi w Chile w 2010 r.